Ајфел може да се односи на:
 Ајфел, планински венац у Немачкој.
 Ајфел (програмски језик), програмски језик
 Гистав Ајфел, француски инжењер